X-Serie steht für:
 eine Reihe digitaler Kameragehäuse des Herstellers Fujifilm, siehe Fujifilm-X-Serie
 eine Reihe von Mobiltelefonen des Herstellers Nokia, siehe Nokia Xseries

Siehe auch:
 Baureihe X (Begriffsklärung)
 Klasse X (Begriffsklärung)
 Modell X (Begriffsklärung)
 Typ X (Begriffsklärung)
 X-Reihe (Begriffsklärung)
 X-Klasse (Begriffsklärung)